Премия имени М. В. Ломоносова АН СССР – академическая премия в области физики, присуждавшаяся раз в 3 года, начиная с 1954 года, за выдающиеся научные исследования, открытия и изобретения в области физики.

Размер премии – 2000 рублей (до 1961 г. – 20000 рублей).

Работы на соискание премии могли выдвигаться научно-исследовательским учреждениями, высшим учебным заведениями, конструкторским бюро, научными и инженерно-техническими обществами, действительными членами и членами-корреспондентами Академии наук СССР и академий наук союзных республик, научно-техническими советами министерств и ведомств, научными советами по важнейшим проблемам науки.

Премия присуждалась за отдельную выдающуюся научную работу, за выдающееся открытие или изобретение, а также за серию работ по единой тематике.

Лауреаты премии:
 1954 - Седов, Леонид Иванович
 1958 - Лифшиц, Евгений Михайлович, Дерягин Борис Владимирович
 1961
 1964 - Келдыш, Леонид Вениаминович
 1967? - Неганов, Борис Степанович
 1970 - Хайкин, Моисей Семёнович
 1972 - Боровик-Романов, Виктор-Андрей Станиславович
 1975 - Каган, Юрий Моисеевич
 1978 - Киржниц, Давид Абрамович и Линде, Андрей Дмитриевич
 1981
 1984 - член-корреспондент АН СССР Александр Фёдорович Андреев, кандидат физико-математических наук Константин Одиссеевич Кешишев и кандидат физико-математических наук Александр Яковлевич Паршин (Институт физических проблем им. С. И. Вавилова АН СССР) за серию работ «Кристаллизационные волны в гелии».
 1987 - Цытович, Вадим Николаевич
 1990 - Пономарёв, Леонид Иванович

Источники 
 https://ufn.ru/ufn61/ufn61_6/Russian/r616i.pdf 

Ломоносова
Награды по алфавиту
Награды по физике